Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в: Зубков, Виктор Алексеевич (1937—2016) — советский баскетболист, центровой.
 Зубков, Виктор Алексеевич (род. 1941) — российский государственный деятель, Председатель Правительства РФ.